Neymeyr ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Neymeyr (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Philosophin
 Ulrich Neymeyr (* 1957), deutscher Geistlicher